Caran d'Ache (desenhista) - caricaturista satírico francês
Caran d'Ache (companhia) - empresa suíça fundada em 1924